Амир Гильбоа (, 25 сентября 1917 — 2 сентября 1984) — израильский еврейский поэт и переводчик, автор поэзии и песен на идише и иврите, родом с Украины.

Биография 
Амир Гильбоа (имя при рождении Берл Фельдман) родился в 1917 году в городе Радзивилов (ныне Радивилов, Украина). Начал учить иврит в еврейской гимназии искусств «Тарбут», после которой перешёл в польскую школу. Уже в детстве начал писать песни на идише и иврите.
Присоединился к сионистскому молодёжному движению Хе-Халуц и какое-то время скитался между различными городами, готовясь к репатриации в Эрец-Исраэль, по возвращении в родительский дом сохранил в секрете свой ожидаемый отъезд. Все члены семьи Берла Фельдмана впоследствии погибли в Катастрофе европейского еврейства.

В 1937 году вместе с другими членам движения нелегально иммигрировал в подмандатную Палестину. Имя «Амир Гильбоа» было выбрано им на палубе корабля «Посейдон», на котором осуществлялась нелегальная иммиграция. В первое время после репатриации проживал в арабской деревне Кастина, затем в киббуце Гиват-ха-Шлоша и в Петах-Тикве. Работал на плантациях, стройках и в каменоломнях. Вскоре после приезда в Палестину решил отказаться от сочинения песен на идише и писать исключительно на иврите. Начал печататься в различных изданиях с 1941 года.

Во время 2-й мировой войны поступил добровольцем в Еврейскую бригаду, служил в Египте и Италии. По окончании войны участвовал в организации нелегальной иммиграции в подмандатную Палестину. Участвовал в войне за независимость Израиля, и этот военный опыт сильно повлиял на его раннюю прозу.

С 1955 года и до пенсии работал редактором в издательстве «Масада».

Творчество 
Творчество Гильбоа испытало влияние А. Шлёнского и Н. Альтермана, особенно в части использования архаичного, библейского иврита. Гильбоа стал связующим звеном между поэзией школ Шлёнского, Альтермана и Л. Гольдберг и между новаторским направлением, к которому принадлежали такие поэты-модернисты, как И. Амихай, Н. Зах и Д. Авидан. 

В поисках средств выражения личных чувств Гильбоа пренебрёг уже сложившимися в поэзии на иврите шаблонами и создал свой индивидуальный стиль и своеобразный ритм, объединяющие личное с национальным и универсальным, архаичность с новаторством. Вместо традиционного использования библейских образов для развития тем морали или национальной истории, он лично идентифицируется с ними, перебрасывая мостик от прошлого к настоящему. Среди тем его стихов — смена состояний природы, исторические события (Катастрофа европейского еврейства, война), внутренняя жизнь человека, одиночество. Для его поэзии характерны эмоциональные контрасты — от страха будущего до восторженного жизнеутверждения. Он часто использует приём взгляда глазами ребёнка, или контраст между взглядом ребёнка и взрослым отношением к ситуации. 

Сборники стихов Гильбоа:  «Ширим ба-бокер ба-бокер» («Ежеутренние стихи», 1953), «Кхулим ва-адумим» («Синие и красные», 1963), «Рацити лихтов сифтей иешеним» («Я хотел писать устами спящих», 1968), «Аяла эшлах отах» («Лань, я отошлю тебя», 1972). Всего он опубликовал более десяти сборников своих стихов.
Гильбоа занимался переводами с русского, польского и других языков; среди его переводов — роман «Три цвета времени» А. Виноградова.

Премии 
Лауреат множества премий. Наиболее престижные:
  за 1970 год.
 Премия Бялика за 1971 год.
 Премия Израиля за 1982 год.

Примечания

Ссылки 
 
 Я. Л. Либерман Амир Гильбоа — на сайте «Ивритская литература 20-го века в переводах на русский язык»
 Amir Gilboa — The Institute for the Translation of Hebrew Literature

 Як радивилівський хлопець Берл Фельдман став поетом під іншим іменем (Как радивиловский парень Берл Фельдман стал поэтом под другим именем).

Литература 
 Warren Bargad, Stanley F. Chyet Israeli Poetry: A Contemporary Anthology (с. 13-15)

Лауреаты премии имени Бялика